Орталык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Орталык — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Орталык — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Орталык — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.